Passenheim steht für:

 Passenheim, der deutsche Namen von Pasym, Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masurene, Polen

Passenheim ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Passenheim, deutscher Fußballtorhüter